An Điền (Bến Tre)
 An Điền (Bình Dương)